Несауалькойотль ():

 Несауалькойотль — город и муниципалитет в Мексике.
 Несауалькойотль (1402—1472)  — правитель государства племени акольхуа с центром в городе Тешкоко.